Диоскоро Теофило Пуэбла Толин (; 25 февраля 1831, Мельгар-де-Фернаменталь — 24 октября 1901, Мадрид) — испанский художник.

Биография 
Диоскоро Пуэбла родился 25 февраля 1831 года в Мельгар-де-Фернаменталь, провинция Бургос.

Учился в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде.

В 1882 году был назначен действительным членом Королевской академии художеств Сан-Фернандо.

Умер 24 октября 1901 года в Мадриде.

Галерея

Ссылки 
 Puebla Tolín, Dióscoro Teófilo. Museo Nacional del Prado.

Художники Испании XIX века